

Biografia 
Detiene tuttora la seconda prestazione di sempre negli 800 m piani con 1'53"43, realizzata alle Olimpiadi di Mosca e che rimase record mondiale fino al 1983.

Record mondiali 
Seniores
 Staffetta 4×800 metri: 7'50"17 ( Mosca, 5 agosto 1984) (Nadija Olizarenko, Ljubov' Gurina, Ljudmila Borisova, Irina Pod"jalovskaja)

Palmarès

Note

Collegamenti esterni